Desa Gumawang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Gumawang (administrativ by i Indonesien, lat -7,65, long 109,50), Jawa Tengah, 
 Desa Gumawang (administrativ by i Indonesien, lat -7,03, long 109,88), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar